

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 147 спортсменов (74 мужчины и 73 женщины) из 35 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (5)
  (5)
  (2)
  (5)
  (2)
  (4)
  (7)
  (13)
  (9)
  (4)
  (2)
  (1)

  (4)
  (16)
  (2)
  (1)
  (1)
  (16)
  (1)
  (3)
  (11)
  (2)
  (8)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (6)

</div>

13 февраля Соревнования спортивных пар 

После короткой программы, которую спортсмены откатали 11 февраля, на первое место в соревнованиях вышла российская пара Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, получив 68.64 балла. Преследовавшие российский дуэт фигуристы из Китая Дань Чжан и Хао Чжан получили почти на четыре балла меньше — 64.72 балла. По результатам жеребьёвки произвольной программы Тотьмяниной и Маринину пришлось кататься предпоследними. Замыкали же программу их главные конкуренты — китайский дуэт Дан Чжан и Хао Чжан. Таким образом, судьба золотой медали решалась в двух последних выступлениях произвольной программы. Российский дуэт откатал свою программу без единой ошибки и получил очень высокую оценку — 135,84 балла. Китайская пара на стартовом отрезке своей программы допустила ошибку — при выполнении элемента четверной сальхов на выбросе неудачно приземляется на лёд партнёрша. Несмотря на болезненное падение, после небольшой паузы дуэт продолжил исполнение программы и в итоге всё же завоевал серебряные награды.

16 февраля Мужское одиночное катание 

Соревнования мужчин в фигурном катании взяли старт 15 февраля. После короткой программы с явным преимуществом в более чем десять баллов лидировал российский фигурист Евгений Плющенко, промежуточное второе место занимал американский спортсмен Джонни Вейр, далее расположились фигуристы, представляющие Швейцарию и Канаду. На следующий день, в соответствии с жеребьёвкой, произвольную программу российскому фигуристу предстояло представить самым первым из спортсменов, входящих в шестёрку лидеров. Россиянин откатал безупречно и лишь в самом конце допустил маленькую ошибку, исполнив прыжок не в три, а в два оборота. В результате Плющенко получил 167,67 балла за произвольную программу, а его сумма составила 258,33 балла, что стало на тот момент его личным и мировым рекордом. Данные баллы для конкурентов были недостижимы даже теоретически. В итоге вторым на олимпийском пьедестале расположился швейцарец Стефан Ламбьель, третьим — представитель Канады Джеффри Баттл. Таким образом, Плющенко сумел поддержать славную традицию отечественной школы мужского фигурного катания — российские одиночники выиграли четвёртую Олимпиаду подряд.

20 февраля Танцы на льду

23 февраля Женское одиночное катание 

Главными фаворитами перед Играми считались россиянка Ирина Слуцкая, несправедливо по мнению многих, получившая серебро на Играх-2002 года, с блеском выигравшая последний чемпионат мира, и американка Саша Коэн. После короткой программы лидерство захватила Саша Коэн. Всего в  0.03 балла от нее находилась Ирина Слуцкая, в 1.5 баллах позади от Ирины была японка Аракава, выигравшая чемпионат мира 2004 года. Немногие в короткой программе шли на риск и выполняли каскад 3-3, лидирующая тройка ограничилась каскадом тройной лутц - двойной тулуп, одни из немногих, кто попытались все-таки сделать этот элемент  - сильные фигуристки Мики Андо и Каролина Костнер не справились с риском и потеряли шансы на медали. В произвольной программе Андо решила рискнуть еще сильнее - она попыталась выполнить четверной сальхов, но также попытка была неудачной и вмешаться в битву за медали ей не удалось. Первой из лидирующий тройки на лед произвольную программу вышла катать Сидзука Аракава, откатала она ее великолепно, за сезон впервые безошибочно выполнив, в том числе,  два каскада три-три. Судьи на оценки не поскупились, они были крайне высоки - Аракава получила самые высокие баллы в произвольной программе за всю свою жизнь и вышла в лидеры. Следом на лед вышла Коэн, и за первую минуту она дважды сорвала тройной лутц (один раз отчетливо упав, а в другой раз приземлившись на четыре точки), таким образом исключив даже малейший шанс на борьбу с японкой. Однако остальные три с половиной минуты были потрясающе - Коэн каталась вдохновенно, не совершив ни единой помарки, и прекрасно показывая все необходимые компоненты программы, словно забыв о том, что было совершенов начале проката. Судьи это отметили, и также были довольно снисходительны, даже с учетом двух грубых ошибок Коэн получила неплохие баллы, и легко заняла текущее второе место.И вот самой последней, как и четыре года назад, 24-й на лед была приглашена Ирина.Отметим, что россиянка изначально находилась в проигрышном положении - ее заявка на произвольную программу была самой слабой из лидирующей группы (у нее не было в заявке ни одного каскада 3-3). Спасти Ирину могло безошибочное исполнение и раскованное выступление. Однако сначала Ирина вместо тройного флипа исполняет двойной, а затем и вовсе падает в конце программы с любимого прыжка - тройного риттбергера. Таким образом, исполненного Ирине хватает только для бронзовой медали.

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на XX зимних Олимпийских Играх принимали фигуристы из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии с Океанией.
 В соревнованиях по фигурному катанию на XX зимних Олимпийских Играх приняло участие рекордное количество спортсменов 147 фигуристов.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-2006 была Элене Гедеванишвили из Грузии выступающая как одиночница, ей было на тот момент всего 16 лет и 46 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-2006 был Повилас Ванагас из Литвы, выступающий в танцевальной паре с Маргаритой Дробязко, ему было 35 лет и 210 дней.
 Немногочисленные спортивные делегации Азербайджана и Люксембурга на XX зимних Олимпийских Играх состояли только из фигуристов.
 Более половины немногочисленных спортивных делегаций из Грузии, Израиля, КНДР и Узбекистана на XX зимних Олимпийских Играх состояли из фигуристов.
 Немногочисленная спортивная делегация Армении на XX зимних Олимпийских Играх на треть состояла из фигуристов.
 Это были пятые по счёту зимние Олимпийские игры для литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, что является рекордом.

Ссылки 
 Зимние Олимпийские Игры 2006 на сайте ISU